

События 

 Начало Великой схизмы католической церкви в (1378—1417).
 1378—1389 — папа римский Урбан VI (1318—1389).
 1378—1394 — антипапа Климент VII (1342—1394), правивший в Авиньоне.
 Смерть императора Карла. Чехия и Силезия достаётся его сыну Вацлаву, а Бранденбург — сыну Сигизмунду.
 1378—1419 — король Чехии Вацлав IV Люксембург (1361, 26.2-1419).
 Весна — сражение чеченского ополчения во главе с предводителем Эльгуко, с войсками Тимура Тамерлана, поражение их и сожжение столицы Чечни городища Шали. В этом же году, в 2 верстах от сожжённой столицы, чеченский Бячча (вождь), отогнав ставленников Тимура, заново основал город Шали.
 1378—1400 — император Священной Римской империи Вацлав Люксембург.
 Весна — война Флоренции с папой. Июнь — Восстание чомпи во Флоренции. 21 июля — Чомпи приступают к захвату правительственных зданий. 22 июля — Из Флоренции бежит синьория. Избрана новая синьория во главе с Микеле ди Ландо, который затем перешёл на сторону богатых горожан. Конец августа — Восстание подавлено наёмниками и феодальным ополчением. Казнь Доменико Туччио и Марко Гаи.
 В Битве на реке Воже русское войско 11 августа разбивает золотоордынцев.
 По распоряжению святителя митрополита Алексия Московского для Владычнего монастыря была написана икона «Введение Пресвятой Богородицы во Святая Святых» по образу видения преподобного Варлаама. Эта икона, помещённая в построенном Варлаамом соборном храме, на протяжении 540 лет была главной святыней монастыря и почиталась всецерковно как чудотворная.
 Феофан Грек начал работу над росписью церкви Спаса Преображения на Ильине улице Новгорода.
 1378—1435 — правитель Ак-Коюнлу Кара Юлук Утман.

Родились 

 Христиан Розенкрейц, основатель Ордена Розенкрейцеров.
 31 декабря — Альфонсо де Борджа, впоследствии Каликст III, Папа Римский (1455—1458).

Скончались

См. также